Борна може да се односи на:
 Борна, град у Немачкој.
 Борна (кнез), јужнословенски кнез из 9. века.